La Galana puede referirse a:
 El Pico La Galana en la Sierra de Gredos.
 Juana Galán guerrillera española en la Guerra de la Independencia.